Blanzac – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Haute-Vienne
 Blanzac – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Haute-Loire